Valdir de Figueiredo Gonçalves (Teresina, ) foi um político brasileiro. Último interventor federal nomeado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra para governar o Piauí, estado que fora comandado por seis mandatários desde a queda de Getúlio Vargas em 1945 e a posterior deposição de Leônidas Melo. Em seu lugar assumiu o médico José da Rocha Furtado (UDN) que derrotou Gaioso e Almendra (PSD) após uma renhida batalha eleitoral.

Governadores do Piauí
Naturais de Teresina